Unter dem Begriff Schlacht von Doryläum versteht man in der Geschichtsschreibung zwei militärische Ereignisse während der Kreuzzüge:

 Schlacht von Doryläum (1097), Sieg der Kreuzfahrer (Erster Kreuzzug) gegen die Rum-Seldschuken
 Schlacht von Doryläum (1147), Niederlage der Kreuzfahrer (Zweiter Kreuzzug) gegen die Rum-Seldschuken